Stüblhäuser ist der Ortsname von

 Stüblhäuser (Sonnen), Ortsteil der Gemeinde Sonnen, Landkreis Passau, Bayern
 Stüblhäuser (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern